Дмитрий Иванович Чулков вотчинник Переяславского уезда, был убит при взятии Казани в 1552 году

Дмитрий Иванович Чулков принадлежал к тому дворянскому роду Чулковых, что вели своё происхождение от «германского выходца» Ратши. Прадед Дмитрия — Василий Тимофеевич Чулок Остеев был воеводой в Новгороде. Отец  Дмитрия Иван Андреевич Чулков был крупным вотчинником в Переяславском уезде.

В 1549 году Дмитрий вместе с вместе с Фёдором Чулковым, Никитой Большим, Никитой Меньшим и Иваном Ивановичем Чулковыми продали село Бакино Переяславского уезда Троицкому монастырю

Комментарии

Примечания

Литература 
 
  
 
 

Дмитрий